Money Creek Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Money Creek Township du comté de McLean dans l'Illinois.

  du comté de Houston dans le Minnesota.

Homonymie de townships